

Astronomia 
 559 Nanon –  asteroide della fascia principale

Cinema 
 Nanon – film del 1924 diretto da Hanns Schwarz
 Nanon – film del 1938 diretto da Herbert Maisch